Glen Island ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Glen Island (England), Insel in der Themse
 Glen Island (Kanada), Insel in Nunavut
 Glen Island (New York), Insel und Park im Westchester Sound, New York